Pařík ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Pařík (* 1945), tschechischer Dirigent 
 Karel Pařík (1857–1942), tschechischer Architekt